Энцефалитофобия (также страх энцефалита, энцефалитопатофобия) — страх заболеть энцефалитом. Энцефалитофобия, как правило, связана с нозофобией. Разница между энцефалитофобией и менингитофобией заключается в страхе какого-либо заболевания (менингитофобия сопровождается страхом заболеть менингитом, а энцефалитофобия энцефалитом).

Этиология 
 Негативный опыт. Человек иногда может стать энцефалитофобом после перенесённого энцефалита.

Симптомы 
 У энцефалитофоба появляется чувство тревоги при упоминании про энцефалит в речи, а в крайних случаях даже паническая атака;
 Энцефалитофоб старается избегать энцефалит и всё, что с ним связано (энцефалитные клещи, клещевой энцефалит, противоэнцефалитный костюм и др.).

См. также 
 Менингитофобия
 Энцефалит
 Фобия

Фобии
Специфические фобии